Bosznia-Hercegovina
 Banja Vrućica, falu Teslić községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Gornja Vrućica, falu Teslić községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
 Donja Vrućica, falu Trpanj községben, Dubrovnik-Neretva megyében
 Gornja Vrućica, falu Trpanj községben, Dubrovnik-Neretva megyében